

Глен-Ридж — місто, штат Флорида
 Глен-Ридж — місто, штат Нью-Джерсі